335 steht für:
 das Jahr 335
 BMW 335, deutsches Automobil
 Cessna 335, Flugzeugtyp 
 U 335, deutsches U-Boot

Siehe auch: